HAC peut faire référence à :
 Haute autorité de la communication, institution guinéenne ;
Le Havre Athletic Club, un club du Havre ;
 Human artificial chromosome (en français, chromosome artificiel humain), en biologie ;
Le Hydra Athletic Club, un club omnisports algérien.